Naine ist der Familienname folgender Personen:

 Albert-Louis Naine (1871–1957), Schweizer Politiker
 Charles Naine (1874–1926), Schweizer Politiker